Ausztria
Steinfurt, Lipóc település német neve Burgenlandban
 Németország
 Steinfurt, település Észak-Rajna-Vesztfália tartományban